

Codici 
 GYP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gympie (Australia)

Altro
 Gyp, pseudonimo della scrittrice Sibylle Gabrielle Riqueti de Mirabeau
 Gyp, film muto italiano del 1918 diretto da Domenico Gambino e Paolo Trinchera.